Artaxerxes (Grieks:  ) is de Griekse verbastering van de Perzische naam Artakhsatra. Verschillende Perzische koningen uit de dynastie der Achaemeniden droegen deze naam:
 Artaxerxes I (465-424 v.Chr.)
 Artaxerxes II (404-358 v.Chr.)
 Artaxerxes III (358-338 v.Chr.)
 Artaxerxes IV, onder deze naam probeerde de usurpator Bessus in 330 v.Chr. zijn voorganger Darius III op te volgen